Sariñena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sariñena (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Sariñena (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar